VAX steht für:
 Virtual Address eXtension, eine Rechnerarchitektur der Digital Equipment Corporation
 V Air (ICAO-Code), taiwanische Billigfluggesellschaft

Siehe auch:
 Vax

Abkürzung